FACO peut renvoyer à :

 Fédération anarchiste-communiste d'Occitanie, une organisation anarchique-communiste active de 1969 à 1976
 Faculté libre de droit, d’économie et de gestion (FACO Paris)